Szczytniki (gromada) (powiat kaliski)
 Szczytniki Czerniejewskie (gromada) (powiat gnieźnieński)
 Szczytniki Duchowne (gromada) (powiat gnieźnieński)